Fresneda de la Sierra – comune spagnolo in Castiglia-La Mancia
 Fresneda de la Sierra Tirón – comune spagnolo in Castiglia e León